Bukayo Saka (Ealing, 2001. szeptember 5. –) angol válogatott labdarúgó, jelenleg az Arsenal játékosa.

Klubcsapatokban 
Bukayo Saka az Arsenal Hale End akadémiájának neveltje.

2018 augusztusában, 16 évesen profi szerződést kötött az Arsenal csapatával.

2018. november 29-én debütált az Arsenal felnőtt csapatában a Vorszkla Poltava elleni Európa-liga mérkőzésen Aaron Ramseyt cseréjeként a 68. percben.

2019. január 1-én bemutatkozott a Premier Leagueben, egy Fulham elleni találkozón, ahol az Arsenal 4-1-es győzelmet aratott idegenben. Saka Alex Iwobit váltotta a 83. percben.

2020. január 27-én a Bournemouth elleni idegenbeli 2-0-ra megnyert FA Kupa találkozón megszerezte első gólját az Arsenal csapatában, majd a mérkőzés után megkapta a meccs embere díjat.

Válogatottban 
Bukayo Saka végigjárta a korosztályos válogatottakat, majd 2020-ban egy Wales elleni mérkőzésen debübált az angol válogatottban is. Első gólját 2021-ben szerezte az osztrákok elleni felkészülési mérkőzésen.

2022. november 21-én kétszer is betalált az angolok első meccsén a 2022-es világbajnokságon, Irán ellen.

Sikerei, díjai

Klubcsapattal 
 Arsenal FC
FA-kupa : 2019–20
Angol szuperkupa : 2020
Európa-liga döntős : 2018–19
Emirates-kupa : 2022

Statisztika

Klubcsapatokban
Legutóbb 2022. október 14-én lett frissítve.

Jegyzetek

További információk 

2001-ben született személyek
Angol labdarúgók
Londoniak
Labdarúgó-középpályások
Az Arsenal labdarúgói
A Premier League labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek
A 2022-es világbajnokság labdarúgói